Das Tennis-Mixeddoppel der Olympischen Spiele 2020 wurde vom 28. Juli bis 1. August 2021 im Ariake Tennis no Mori Kōen ausgetragen. Insgesamt nahmen 16 Doppel-Paare im K.-o.-System teil.

Das Spiel um die Bronzemedaille zwischen dem australischen Duo Ashleigh Barty und John Peers und dem serbischen Duo Nina Stojanović und Novak Đoković fand wegen einer Verletzung der linken Schulter Đokovićs nicht statt.

Titelträger

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Weblinks 
 Tennis auf der offiziellen Seite der Spiele (englisch)

Einzelnachweise 

Mixed
2020